Colditz steht für:
 Colditz, Stadt im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Colditz (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Colditz (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1972–74)
 Colditz – Flucht in die Freiheit, britischer Fernsehfilm (2005)

Colditz ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Colditz (* 1943), deutsche Künstlerin, Professorin in Nürnberg
 Elli Colditz (* 1980), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin
 Friedrich Eduard Colditz (1806–1872), deutscher evangelischer Theologe
 Ernst Ferdinand Colditz (1812–1889), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Ludolf Colditz (1847–1909), deutscher Jurist und Unternehmer
 Rolf Colditz (1924–2005), deutscher Schauspieler
 Sophie Colditz (* 1988), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Thomas Colditz (* 1957), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen

Siehe auch:
 Kolditz
 Schloss Colditz
 Münzstätte Colditz